Convolutidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 15 родів та 76 видів:
 Рід Amphiscolops
 Amphiscolops bermudensis (Hyman 1939)
 Amphiscolops blumi (Achatz, Hooge & Tyler, 2007)
 Amphiscolops carvalhoi (Marcus 1952)
 Amphiscolops cinereus (Graff, 1874)
 Amphiscolops evelinae (Marcus 1947)
 Amphiscolops fuligineus (Peebles 1913)
 Amphiscolops gemelliporus (Marcus 1954)
 Amphiscolops japonicus (Kato 1947)
 Amphiscolops langerhansi (Graff, 1882)
 Amphiscolops marinelliensis (Beltagi & Khafagi, 1984)
 Amphiscolops mosaicus (Kozloff 1998)
 Amphiscolops potocani (Achatz, 2008)
 Amphiscolops trifurcatus (Beltagi 1983)
 Amphiscolops zeii (Riedl 1956)
 Рід Brachypea
 Brachypea kenoma (Antonius 1968)
 Рід Conaperta
 Conaperta antonii (Achatz, Hooge & Tyler, 2007)
 Conaperta cirrata (Achatz, Hooge & Tyler, 2007)
 Conaperta flavibacillum (Jensen, 1878)
 Conaperta krana (Antonius 1968)
 Conaperta lineata (Peebles, 1915)
 Conaperta thela (Antonius 1968)
 Рід Convoluta
 Convoluta aegyptica (Antonius 1968)
 Convoluta albomaculata (Pereyaslawzewa, 1892)
 Convoluta bohmigi (Brauner, 1920)
 Convoluta borealis (Sabussow 1900)
 Convoluta boyeri (Bush 1984)
 Convoluta confusa (Graff 1904)
 Convoluta convoluta (Abildgaard, 1806)
 Convoluta elegans (Pereyaslawzewa 1892)
 Convoluta enelitta (Antonius 1968)
 Convoluta furugelmi (Mamkaev, 1971)
 Convoluta henseni (Böhmig, 1895)
 Convoluta hipparchia (Pereyaslawzewa 1892)
 Convoluta kikaiensis (Yamasu 1982)
 Convoluta lacazii (Graff 1891)
 Convoluta lacrimosa (Achatz, Hooge & Tyler, 2007)
 Convoluta marginalis (Ivanov 1952)
 Convoluta naviculae (Yamasu 1982)
 Convoluta niphoni (Achatz, 2008)
 Convoluta pelagica (Lohner & Micoletzky 1911)
 Convoluta philippinensis (Bush 1984)
 Convoluta pygopora (Antonius 1968)
 Convoluta schmidti (Czerniavsky, 1881)
 Convoluta schuelii (Achatz, 2008)
 Convoluta sordida (Graff 1882)
 Convoluta sutcliffei (Hanson, 1961)
 Convoluta variabilis (Pereyaslawzewa, 1892)
 Рід Haplodiscus
 Haplodiscus acuminatus (Böhmig, 1895)
 Haplodiscus bocki (Dörjes 1970)
 Haplodiscus obtusus (Böhmig, 1895)
 Haplodiscus ovatus (Böhmig, 1895)
 Haplodiscus piger (Weldon 1888)
 Haplodiscus weldoni (Böhmig, 1895)
 Рід Heterochaerus
 Heterochaerus australis (Haswell 1905)
 Heterochaerus sargassi (Hyman 1939)
 Рід Neochildia
 Neochildia fusca (Bush, 1975)
 Рід Oligochoerus
 Oligochoerus bakuensis (Beklemischev 1963)
 Oligochoerus chlorella (Beklemischev 1963)
 Oligochoerus conops (Beklemischev, 1963)
 Oligochoerus erythrophthalmus (Beklemischev 1963)
 Oligochoerus limnophilus (Ax & Doerjes 1966)
 Oligochoerus melanops (Beklemischev 1963)
 Oligochoerus xanthella (Beklemischev 1963)
 Рід Oxyposthia
 Oxyposthia praedator (Ivanov 1952)
 Рід Picola
 Picola renei (Achatz & Hooge, 2006)
 Рід Polychoerus
 Polychoerus carmelensis (Costello and Costello, 1938)
 Polychoerus caudatus (Mark 1892)
 Polychoerus ebenhochi (Achatz, Hooge & Tyler, 2007)
 Polychoerus parvus (Achatz, Hooge & Tyler, 2007)
 Рід Praesagittifera
 Praesagittifera gracilis (Yamasu, 1982)
 Praesagittifera naikaiensis (Yamasu, 1982)
 Praesagittifera shikoki (Kostenko & Mamkaev 1990)
 Рід Stomatricha
 Stomatricha hochbergi (Hooge, 2003)
 Рід Waminoa
 Waminoa brickneri (Ogunlana, Hooge, Tekle, Benayahu, Barneah & Tyler, 2005)
 Waminoa litus (Winsor 1990)
 Рід Wulguru
 Wulguru cuspidata (Winsor 1988)

Ацеломорфи